Daugava-Stadion bezeichnet folgende Sportstätten:
 Daugava-Stadion (Daugavpils), lettisches Fußballstadion
 Daugava-Stadion (Liepāja), lettisches Fußballstadion
 Daugava-Stadion (Riga), lettisches Fußballstadion